Jones County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Jones County (Georgia)
 Jones County (Iowa)
 Jones County (Mississippi)
 Jones County (North Carolina)
 Jones County (South Dakota)
 Jones County (Texas)